Zygmunt Kawecki – polski pisarz, dramaturg
 Zygmunt Kawecki – polski inżynier, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej
 Zygmunt Kawecki – polski sportowiec, szermierz